Гай Ма́рций Фигу́л () — древнеримские политические деятели:
 Гай Марций Фигул — консул 162 и 156 годов до н. э.
 Гай Марций Фигул — сын предыдущего, претор в неустановленном году.
 Гай Марций Фигул — внук предыдущего, консул 64 года до н. э.